Ниже приведен список правителей государства народа Моси Тенкодого.
Титул Нааба равнозначен титулу короля (правителя).

Источники 
 www.rulers.org

См. также 
 История Буркина-Фасо
 Королевства Моси
 Список правителей государства Моси Ятенга
 Список правителей государства Моси Вогодого

История Буркина-Фасо
История Африки